Роман Викторович Индык (род. , ) — российский актёр театра и кино,  сценарист, автор пьес и постановщик спектаклей.

Биография 

Роман Индык родился  года в Калуге. Окончил математическую школу-интернат МГУ и поступил в Бауманское училище, где отучился четыре курса.

Поступил во ВГИК на курс Е.Киндинова и М.Лобанова, после окончания которого работал в Московском Театре Клоунады Терезы Дуровой и в различных антрепризах.

Успел получить ещё одно гуманитарное образование — окончил «специальный» курс античной филологии в РГГУ.

Играл моноспектакль «Вышка Чикатило» (обсценная исповедь приговорённого к смерти) по пьесе Михаила Волохова в Центре Высоцкого, принимал участие в студии-театре Анатолия Васильева.

В 2011 совместно с группой актёров придумал и поставил «театральный сериал» «Офисное б***дство» (с марта 2012 на сцене театра IWANT, последнее представление - в июне 2015).  

В июле 2018 эмигрировал в Израиль.

В сентябре 2019 совместно с Марией Тавровской написал караоке-оперу #россини.

С 2020 ведущий Лучшего радио (Израиль).

Роли в театре 

 «Альцест» — Жан и Фелис (реж. — Клим)
 «Вышка Чикатило» — Чикатило
 «Три действия по четырём картинам» (реж. — М. Угаров / (Театр «Практика»)
 «Пьеса про деньги» — Кирилл Александрович (Театр «Практика»)
 «Офисное б***дство» — Роман Викторович (Театр «IWANT»)

Фильмография 

  — Snoop (Россия, Азербайджан)
  — Истинные происшествия, или Безумный день монтёра
 2000 — Средний
  — Кунсткамера
  — Притяжение — Кирилл Салтыков
  — Замыслил я побег — Олег Башмаков
  — Великие авантюристы России — (Фильм «Скелет Остапа Бендера», фильм «Король червонных валетов»)
 2004 — Всегда говори «всегда» 2 — Игорь Песков
  — Звезда эпохи— Александр Косарев  — Гражданин начальник 3
 2006 — Папенькин сынок — Сергей
  — УГРО. Простые парни — Сергей Полухин, «Стахановец»
 2007 — Королёв — Фридрих Цандер 2007 —  — След
  — На мосту — следователь 2008 — Судебная колонка — Сергей Ефстатьев (серия «Грешная любовь»)
 2008 — Частник
 2008 — Человек без пистолета
 2008 — Похождения нотариуса Неглинцева
 2008 — Тайные знаки — ведущий  — Захватчики — Дмитрий Сергеевич Шумилов, директор рейдерской компании АНТАГО
 2011 — Профиль убийцы — Сергей
 2012 — Товарищи полицейские — Михаил Сечников, начальник криминальной полиции Каширского УВД (23-я серия "Свой человек")
 2012 — Кухня — посетитель ресторана (11 серия)
 2012 — Интерны — пациент Павлов (111 серия)
 2013 — В зоне риска — Игорь Леонидович Сиротка, майор, следователь ФСБ по особо важным делам
 2013 — Ледников — Земский, продюсер (фильм 3-й «Ярмарка безумия»)
 2014 — Физрук — Альберт Моисеевич, директор школы,потом стал завучем во втором сезоне
 2014 — Анжелика — переводчик посла
 2015 — Паук — Гусев, старший лейтенант госбезопасности
 2016 — Вечный отпуск — юрист
 2017 — Ивановы-Ивановы — врач Роман (1, 12, 49, 52 серии)
  — Вне игры — Василий Рыбальченко
 2018 — Селфи — переговорщик 2018 — Бывшие — Руслан 2018 — Зорге — Богдан 2018 — Коп — Артур Елисеев 2018 — Завод — Матвей 
  — Вне игры 2 — Василий Рыбальченко

Примечания

Ссылки 
 http://www.indyk.ru/
 
 Роман Индык на kino-teatr.ru
 Роман Индык на Ruskino.ru
Роман Индык на Лучшем радио 106.4 FM

Выпускники ВГИКа
Актёры по алфавиту
Актёры России
Радиоведущие Израиля